Les Lares sont des entités surnaturelles des mythologies romaine et étrusque.

Toponyme 

 Lares est aussi une ville du Porto Rico
 Lares est un district du Pérou.
 Lares est une localité uruguayenne du département de Soriano.

Autres 
 LARES (compagnie aérienne) roumaine - prédécesseur de TAROM
 Acronyme de L'Alliance républicaine, écologiste et sociale, une alliance politique française.
 Lares est aussi un satellite italien de 390 kg, lancé par Vega le  et destiné à mener des essais de télémétrie laser depuis la Terre. Lares-2 a été lancé le 13 juillet 2022 par Vega (dans sa nouvelle version Vega-C) dans le cadre de la mission VV21.